Gulf (golfo in inglese) può riferirsi a:

Aziende 
 Gulf Oil Corporation – impresa petrolifera statunitense
 Gulf Air – compagnia aerea del Regno del Bahrain e del Sultanato dell'Oman

Geografia 
 Gulf – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Carolina del Nord, nella contea di Chatham
 Contea di Gulf – contea statunitense della Florida

Pagine correlate 
Golfo